Rolls-Royce Silver Dawn (1949) – luksusowa duża limuzyna produkowana w latach 1949–1955.
 Rolls-Royce Silver Dawn (1992) – luksusowa duża limuzyna produkowana w latach 1992–1995.